

Калояново () — община в Пловдивській області.
 Калояново () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Калояново.
 Калояново () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.